L'Alezio rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lecce.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino.
odore: vinoso.
sapore: asciutto, caldo, con gradevole retrogusto amarognolo giustamente tannico e sapido.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Lecce  (1990/91)  289,0
Lecce  (1991/92)  1050,0
Lecce  (1992/93)  714,0
Lecce  (1993/94)  500,85
Lecce  (1994/95)  334,32
Lecce  (1995/96)  496,58
Lecce  (1996/97)  140,21

Vini DOC della provincia di Lecce
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Negroamaro